«Ерик» — советский рисованный мультфильм 1989 года, созданный Михаилом Титовым на студии «Киевнаучфильм» по одноимённому рассказу Андрея Платонова.

Сюжет 
К беззаботному и весёлому сельскому мужику по имени Ерик приходит враг рода человеческого и учит его лепить из глины людей, что оборачивается всеобщей катастрофой.

Съёмочная группа

Художественные особенности 
Мультфильм нарисован в стиле «примитивизм».

Ссылки 
 

Короткометражные мультфильмы СССР 1989 года
Мультфильмы студии «Киевнаучфильм»
Рисованные мультфильмы СССР 1989 года
Экранизации произведений Андрея Платонова